Instanziierung steht für:
 das Erzeugen eines Objekts in der objektorientierten Programmierung, siehe Objekt (Programmierung) #Instanziierung
 das Einrichten einer temporären Kopie eines z. B. Dungeons in Computerspielen, siehe Instanz (Computerspiel)

Siehe auch:
 Instanz